ISO 3166-2:SI — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Словении. Стандарт охватывает 210 общин. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Словении — SI и трёхсимвольного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхсимвольный код общины образован трёхзначным числом. Геокоды общин Словении являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — SI, присвоенного Словении в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды административно-территориального деления Словении 
Геокоды 210 общин административно-территориального деления Словении.

Геокоды пограничных  Словении государств 
 Италия — ISO 3166-2:IT (на западе),
 Австрия — ISO 3166-2:AT (на севере),
 Венгрия — ISO 3166-2:HU (на севере, на востоке),
 Хорватия — ISO 3166-2:HR (на юге, на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Словении

Ссылки 
 
 Геокоды Словении 

2:SI